Miejscowości w Polsce:
 Zrecze Chałupczańskie
 Zrecze Duże
 Zrecze Małe

Linki zewnętrzne